Mike Carter (atleet) : Amerikaans kogelstoter
 Mike Carter (wielrenner) : Amerikaans wielrenner